Skate America 2015 – pierwsze w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego w cyklu Grand Prix 2015/2016. Zawody odbywały się od 23 do 25 października 2015 roku w hali UW–Milwaukee Panther Arena w Milwaukee.

Zwycięzcą wśród solistów został Amerykanin Max Aaron. W konkurencji solistek wygrała Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa. Wśród par sportowych wygrali Chińczycy Sui Wenjing i Han Cong, zaś w konkurencji par tanecznych tytuł wywalczyli Amerykanie Madison Chock i Evan Bates.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Milwaukee